Entgiftung (auch Detoxifikation) steht für:
 die physiologische Verstoffwechselung von toxischen Substanzen im Rahmen der Biotransformation
 Medizinische Maßnahmen zur Entfernung von toxischen Substanzen aus dem Körper von Lebewesen, siehe Vergiftung #Maßnahmen bei akuten Vergiftungen 
 bei Abhängigkeitserkrankungen jene Phase, in der eine psychotrope Substanz weggelassen bzw. abgesetzt wird, siehe Entzugssyndrom
 das alternativmedizinische Konzept der „Entgiftung“ des Körpers, siehe Entschlackung 
 bei Abwässern die Reinigung von giftigen Inhaltsstoffen, siehe Abwasserentgiftung

Siehe auch:
 Detox
 Digital Detox, Bemühungen der Reduktion und des Entzuges des Gebrauches digitaler Geräte und Medien
 Dekontamination